Karl von Brühl steht für:
 Carl von Brühl (1772–1837), preußischer Geheimrat, Generalintendant der Schauspiele und der Museen in Berlin
 Karl von Brühl-Renard (1853–1923), deutscher Philanthrop und Politiker, Mitglied des Sächsischen Landtags